Qingshuihe bezeichnet:

Qingshuihe (清水河县), Kreis der Stadt Hohhot in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China
Qingshuihe (Chidu) (清水河镇), Großgemeinde im Kreis Chidu der chinesischen Provinz Qinghai
Qingshuihe (Huocheng) (清水河镇), Großgemeinde im Kreis Huocheng in Xinjiang, Volksrepublik China
Qingshuihe (Xingyi) (清水河镇), Großgemeinde der Stadt Xingyi in der chinesischen Provinz Guizhou
Qingshuihe (Taiqian) (清水河乡), Gemeinde im Kreis Taiqian in der chinesischen Provinz Henan
Qingshuihe (Manas) (清水河哈萨克族乡), Nationalitätengemeinde der Kasachen im Kreis Manas in Xinjiang, Volksrepublik China
Qingshuihe (Jin’an) (清水河街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jin’an von Lu’an in der chinesischen Provinz Anhui
Qingshuihe (Luohu) (清水河街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Luohu von Shenzhen in der chinesischen Provinz Guangdong
Qingshuihe (Baiguo) (清水河村), Dorf der Großgemeinde Baiguo im Kreis Pan in der chinesischen Provinz Guizhou